Ел Нињо Пердидо има више значења:

 Ел Нињо Пердидо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нињо Пердидо (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику